Unter Regredienz (, regredi – zurückgehen, zurückkehren, sich zurückziehen), Regression oder Regress  versteht man das Rückschreiten einer Krankheit (regressiver Krankheitsverlauf) bzw. eine weitere Verbesserung des Gesundheitszustands. Das Gegenteil ist Progredienz.

Beispiele 
 Spontanverlauf arteriosklerotischer Plaques der A. carotis: Progredienz und Regredienz
 Antikoagulantientherapie bei venösen Thromboembolien. Abbildung 2: Regredienz der Thrombuslast.
 Komplette und langfristige Regredienz einer leichten depressiven Störung unter Interferon-Beta-1b-Behandlung nach achtwöchiger Therapiepause.

Einzelnachweise 

Pathologie